A34, A-34 ou A.34 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses,

Domaine militaire 
 Comet (A-34), char britannique utilisé pendant la seconde guerre mondiale

Médecine 
 Tétanos obstétrical, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique 
 Aero A.34, un biplan biplace de sport tchèque.

Autoroutes
  Autoroute française A34 reliant Reims à Sedan ;
  Autoroute italienne A34 reliant Villesse à Gorizia ;
  Autoroute kazakh A34  reliant Zhetybai à la frontière turkmène ;
  Autoroute portugaise A34, contournement de Pombal.

Domaine maritime
 Harmony of the Seas, un paquebot de croisière, avait le nom de code A34 lors de sa construction aux Chantiers de l'Atlantique.

Routes
  Route britannique A34 reliant Winchester à Salford ;
  Route nord-irlandaise A34 reliant Maguiresbridge à Clones.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres